Um acordo ortográfico é uma reforma ortográfica envolvendo dois ou mais países.

No caso da língua portuguesa, pode referir-se a:
 Acordo Ortográfico de 1931 — entre Brasil e Portugal, nunca adotado
 Acordo Ortográfico de 1945 — adotado somente por Portugal
 Acordo Ortográfico de 1990 — em vigor no Brasil desde janeiro de 2009 e em Portugal desde abril do mesmo ano

Outras reformas ortográficas:
No Brasil
 Formulário Ortográfico de 1943
 Reforma Ortográfica de 1971
Em Portugal
 Reforma Ortográfica de 1911
 Reforma Ortográfica de 1973
Noutros países
 Reforma ortográfica do dinamarquês de 1948
 Reforma ortográfica alemã de 1996
 Reforma da ortografia sueca de 1906

Desambiguação